Darío Brizuela – cestista spagnolo
 Feliciano Brizuela – calciatore paraguaiano di ruolo attaccante nato nel 1996
 Hugo Brizuela – calciatore paraguaiano di ruolo attaccante nato nel 1969
 Isaác Brizuela – calciatore messicano di ruolo attaccante
 Miguel Brizuela – calciatore argentino di ruolo difensore
 Nelson Brizuela – allenatore di calcio ed ex calciatore paraguaiano di ruolo attaccante